Комунистическият режим е вид управление в което държавата се управлява тоталитарно от комунистическа партия с определена идеалогия, пропаганда и начин на живот. Този стил на управление е наложен след Втората световна война в държавите от Източна Европа (Източен блок), Азия и в някои държави от Южна Америка.

Въведение 

Думата комунист идва от думата комуна - човек без родина и принадлежност. Идеите за пролетариат и по-справедлив социален ред възлизат още през 1856г. Тъй като СССР е първата социалистическа държава, нейното повлияване върху останалите комунисти е очевидно. В съставянето на закони, политики и конституции в социалистически държави, СССР има дейно участие като дори някои са написани по съветски образец. 

След Октомврийската революция все още в СССР живеят крепостни селяни, като по това е наложен сърпа и чука като незаменим символ на Комунизма. Политиката и култът на личността на Сталин дори изменят първоначалните идеи за пролетариат. И така държавите със комунистическо управление под въздействието на Съветския съюз, управляват Комунистически режим.

Комунистически режими в Азия

Комунистически режими в Южна Америка

Комунистически режими в Източна Европа

Комунистически режим в България 

С идването на Българската комунистическа партия на власт чрез Деветосептемврийския преврат е изгонен прогерманския регенски съвет на царя, а Търновската конституция е отменена с Димитровската конституция, държавата е приведена по съветски образец. Съставен е Народен съд, който съди виновниците за влизането на Царство България към Тристранния пакт. Цар Борис III умира. Наложен е и култ към личността на Георги Димитров. Започва се индустриализация на икономиката и масово строителство. Съставят се петилетни планове. Държавата извършва репресии за да установи монопол над икономиката, пазарите и селскостопанството. Медицината е подобрена, като за пръв път в България се извършват сърдечни операции. В училищата масово се учи руски език и фиология. С новата културна политика се прокарва съветската пропаганда на Сталин.

По времето на Вълко Червенков в селскостопанството се извършват реформи, Георги Димитров е издигнат в култ и погребан с почести в неговия мавзолей. Българо-турската граница е укрепена с три мрежи огради и охранявана от танкове Панцер-29.

С Априлският плениум на ЦК на БКП на власт идва Тодор Живков, който отменя Димитровската конституция, закриват се лагерите за принудителен труд, започва едропанелно строителство. Строят се паметници и се величае историята на България. Изнасят се тонове продукция. С идването на Горбачов в отношенията между България и СССР има разкол. Конфликтите между турците и местната комунистическа власт водят до Възродителният процес, а с падането на Берлинската стена комунистическият режим в България рухва и започва преход към пазарна икономика.

Комунистически режим в Румъния 

На 23 август 1944 г. Румънската комунистическа партия участва заедно с крал Михай за свалянето на прогерманския режим на маршал Йон Антонеску и Румъния влиза под съветско влияние. След референдум, крал Михай е принуден да абдикира, а Румъния е провъзгласена за Румънска народна република.
През 1948 г. бе извършена „Национализация на основните средства за производство“. През 1949 започнала колективизация на селскостопанството и съставянето на първата им петилетка.

След това била преименува от Народна република Румъния на Социалистическа република Румъния. На власт идва Николае Чаушеску и със серия от укази през 1966г. се забраняват контрацептивите и абортите. Николае Чаушеску се издига в култ като владетел от знатен род със скиптър. Теглени са заеми с който външният дълг се утроява. Изнася се цялата продукция за изплащането му, като народа остава в крайна бедност. С помощта на армията правителството на Николае Чаушеску е свалено, а Румънската комунистическа партия - забранена!

Комунистически режим в Полша 

На конференцията в Ялта през февруари 1945 г. Сталин представил на западните си съюзници Франклин Рузвелт и Уинстън Чърчил неговите планове за Полша. Въоръжените сили на СССР окупираха страната, а комунистите контролираха местната администрация. След териториялните промени на Полша, тя стана център на вътрешната и външната политика на Източния блок. Изборите през 1947 г. поставят началото на законно комунистическо управление, макар, че официално не е народна република до приемането на конституцията през 1952 г. През 1948 г. комунистите сформирахс Полска обединена работническа партия, която монополизира политическата власт и икономиката в Полша до 1989 г. През следващите години частната индустрия беше национализирана,  милиони поляци бяха прехвърлени от изгубените източни територии в земите придобити от Германия. Полша остана единствената страна от Източния блок, където частни фермери доминираха пред държавата. Пропагандата не беше силно изявена.

През 1970 г. правителството предприело теглене на заеми и огромно увеличение на цените на основните хранителни стоки за да може да се модернизира икономиката. Въпреки че даде тласък на полската икономика заемите оставиха страната уязвима на глобални икономически репресии. След влошаването на полската икономика групата „Солидарност“ имала повече подкрепа и членове от Полската обединена работническа партия. Макар и забранена те започнали митинги и протести срещу правителството, които в крайна сметка подкопали властта на Полската обединена работническа партия и я принудили да преговаря. С преговорите се сложи край на Народна република Полша.

Комунистически режим в Унгария 

След окупацията на Унгария от Червената армия тя капитулира. Комунистите се опитали да контролират унгарското правителство, но с променлив успех. Използвайки сила, Червената армия създала милицейски органи. След неуспеха на изборите Съветският съюз предприел жестоки репресии срещу новоизбраното правителство и узаконили Унгарската комунистическа партия. Правителството колективизирало селското стопанство и извлича печалбите от фермите, за да финансира бързото разрастване на тежката индустрия. Въпреки лошата си ресурсна база и неблагоприятните си възможности да се специализира в други сектори, образователната система в Унгария бе рарзвита с неочаквани темпове. Пропагандата също е фокосирана върху просветата.

Поради неприязма на опозицията срещу Унгарската комунистическа партия избухва Унгарско въстание (1956). В този момент КГБ и Червената армия с решителна обсада навлизат в столицата и усмиряват опозицията. Със започването на Преустройките и подкрепата на Михайл Горбачов унгарците започват демократични реформи.

Комунистически режим в ГДР 

Излизайки от съветската окупационна зона, възникнал проблем с разпределението на победена Германия. Затова Съветският съюз решава да управлява своята окупационна част от Германия и така се създала Германската демократична република. В ГДР са управлявали няколко партии, но водеща ръководна сила е имала Германската комунистическа партия. Преобладаващите политически и националистични идеи не позволиха на комунистите да установят укрепена власт. У народа имаше съпротива и затова се оглави Берлинско въстание от 17 юни 1953 година. Потушаването му предизвика емигранти към Западна Германия и затова бе построена Берлинската стена. От детската градина до университета образователната система била насочена към „Обучение за превръщане на човека в социалистическа личност“ в съответствие с идеологията на марксизма-ленинизма. ГДР е била една от най-добре развитите икономически и социални държави в Източна блок.

Горбачов в Съветския съюз започнаха процес за реформиране на ГДР, както и необходимостта от напускане на Източният блок. Мирните протести на много граждани, избухнали през 1989 г. и вече не бяха потушавани. Тези протести и вълната на емиграция през Унгария и Чехословакия бяха интензивни и повратната точка за мирната революция в ГДР, която завърши с неочакваното падане на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. и в крайна сметка проправи пътя към края на ГДР и обединението на Германия .

Комунистически режим в Чехословакия 

След Втората световна война Закарпатска област е окупирана от СССР и присъединена към Съветска Украйна. Три години по-късно Чехословашката комунистическа партия (ЧКП) взема властта (1948 – 1989) след парламентарни избори, в които комунистите са първа политическа сила и страната попада под Съветско влиание. Икономиката на Чехословакия изостава в сравнение със страните от Западна Европа, но икономиката на страната е по-развита от тази на съседните държави от Източна Европа. Официално населението изповядва атеизъм. През 1969 година Чехословакия е преобразувана във федерация, състояща се от Чешка социалистическа република и Словашка социалистическа република. В новата федерация е установено социално и икономическо равенство между чехи и словаки.

Варшавски договор и СИВ 

За поддържането на Комунистическите режими в Източна Европа бяха създадени Варшавският договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. Целта им е била подпомагането на режимите в Източна Европа, военна подкрепа на СССР и все възможно най-добра защита срещу Капиталистическия лагер. Точно заради Варшавският договор и СИВ, Източният блок съществувал от 1944г. до 1990г.

Източници 

Комунизъм